Unter einem Schlotterkamm versteht man

 den zu Bindegewebe umgebauten Kieferknochen des Alveolarfortsatzes, siehe Schlotterkamm (Zahnmedizin) 
 den zur Seite überfallende Hennenkamm der großkämmigen Hühner; siehe Kamm (Huhn)
 eine Hühnerrasse; siehe Bergischer Schlotterkamm